Тескоко ( <  [tetsˈkoʔko] Тецко’ко):

 Тескоко (Tetzcuco) — второй по величине город империи ацтеков.
 Тескоко — муниципалитет в Мексике.
 Тескоко-де-Мора — город в муниципалитете Тескоко.
 Тескоко — озеро в Мексике, на берегах которого возник ряд крупных доколумбовых городов.